Z22, Z 22 oder Z-22 steht für:

 Z22, deutscher Röhrenrechner
 Z22, Palmtop von HP Palm
 Z22, Code der Sternwarte auf Teneriffa, siehe Liste der Sternwarten-Codes #Z00–Z99
 BMW Z22, Leichtbau-Limousinen-Prototyp von BMW (1999)
 Z 22 Anton Schmitt, deutscher Zerstörer
 Zündapp Z 22, deutsches Motorrad, siehe Zündapp #Krafträder
 Zlín Z-22, tschechoslowakisches Schulflugzeug
 Z22, Zykel-Graph in der Gruppentheorie, siehe Zykel-Graph #Grapheigenschaften bestimmter Gruppenfamilien

Z22